Ruta 67 o Carretera 67 es la denominación de varias carreteras:

Argentina 
 Ruta Nacional 67, antigua Ruta Nacional hoy desafectada, que se corresponde con partes de las trazas de las actuales Ruta Nacional 64 y Ruta Provincial 27 en Santiago del Estero.

Estados Unidos 
 California: Ruta Estatal 67.

España 
 Formación Ruta 67. Grupo de música rock, soul, blues. 

 Ruta67.com Popular página de aprendizaje de idiomas a través de juegos. En 2013 fue galardonada con la World Wide Web de Oro por el Organismo de Innovación y Calidad en Internet.

Uruguay 

 Ruta 67 (Uruguay)

Carreteras por número